Amapoles puede referirse a:
 El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.